Weeser

steht für
 Weeser Aa, ein Wasserlauf als linksseitiger Zufluss der Großen Aa, siehe Schaler Aa

ist der Name von
 Sandra Weeser (* 1969), deutsche Politikerin (FDP)
 Jakob Weeser-Krell (1843–1903), deutsch-österreichischer Maler, Ingenieur und Industriemaler

Siehe auch:
 Weser
 Weese (Begriffsklärung)
 Weesen